Ghosted peut désigner :
 Ghosted, film germano-taïwanais réalisé par Monika Treut et sorti en 2009.
 Ghosted, film britannique réalisé par Craig Viveiros et sorti en 2011.
 Ghosted, série télévisée américaine diffusée dès 2017.
 Ghosted, film américain de Dexter Fletcher prévu en 2023.